A Liga de Diamante de 2015 foi a sexta edição da liga anual de atletismo, Liga de Diamante. A série contou com catorze eventos realizados de maio a setembro, com o evento final em Bruxelas.

Eventos

Ligações externas
Sítio oficial

Liga de Diamante
2015 no atletismo